Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Надія Петрова і Меган Шонессі виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Ліза Реймонд з рахунком 6–1, 1–6, 7–6(7–4).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 

Pilot Pen Tennis
Connecticut Open (теніс)